Bertrand kan syfta på:

 Bertrand – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Kanada 

 Bertrand (ort i Kanada), New Brunswick,

USA 

 Bertrand, Missouri – ort, Missouri, Mississippi County, 
 Bertrand, Nebraska – ort, Nebraska, Phelps County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar